«Крыша»:
 Крыша (фильм, 1956) — фильм 1956 года, режиссёр — Витторио Де Сика;
 Крыша (фильм, 1991) (Cover Up) — американско-израильский фильм 1991 года;
 Крыша (фильм, 2009) — российский фильм 2009 года, режиссёр — Борис Грачевский.